Congrés Nacional Unit, partit polític de Trinitat i Tobago
 Congrés Nacional d'Uganda, partit polític d'Uganda
 Chungnam National University, universitat amb seu a Daejeon (Corea del Sud)